Гаврилов Андрій Володимирович (1955) — радянський піаніст.
 Гаврилов Андрій Олександрович (1987) — російський хокеїст.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок